Jean-François Bernard peut désigner :
 Jean-François Bernard (1962-), un coureur cycliste professionnel français ;
 Jean-François Bernard (1966-), un journaliste, homme de communication et psychanalyste français.